Polsko-Bułgarska Izba Przemysłowo-Handlowa (buł. Полско-българска промишлено-търговска камара) wspiera polsko-bułgarskie stosunki gospodarcze oraz reprezentuje i chroni interesy polskich i bułgarskich firm członkowskich.

Izba prowadzi działania wpływające na dobry klimat inwestycyjny, warunki sprzyjające wymianie handlowej w obydwu krajach.

Propolski samorząd gospodarczy w Bułgarii 
W okresie międzywojennym (1930-1938) funkcjonowała Polsko-Bułgarska Izba Handlowa (Chambre de Commerce Polono-Bulgare), w 1938 z siedzibą w Sofii przy ul. Benkowskiej 10.

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Zobacz też 
 Ambasada Bułgarii w Polsce
 Polsko-Bułgarska Izba Handlowa

Izby gospodarcze
Stosunki polsko-bułgarskie
Gospodarka Bułgarii
Gospodarka Polski